Семенчук Анатолій Леонідович ( 1952) — український хоровий диригент, хормейстер Національної опери України, заслужений діяч мистецтв України.
 Семенчук Віктор Михайлович (1952—2015) — народний депутат України другого скикання (1994—1998).
 Семенчук Григорій Васильович ( 1991) — український поет, публіцист, музикант, організатор літературних і музичних акцій.
 Семенчук Іван Романович (1924—1998) — український літературознавець, письменник, літературний критик.
 Семенчук Микола Антонович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Інше 
 Семенчук — перевал в Українських Карпатах, в масиві Яловичорські гори.

Примітки 

Прізвища на -ук